Rinkaby socken kan syfta på:
Rinkaby socken, Närke
Rinkaby socken, Skåne